Кашара — название населённых пунктов:

Россия 
 Кашара — деревня в Конышёвском районе Курской области.
 Кашара — деревня в Поныровском районе Курской области.